Molekulska formula -{C8H16O}- se može odnositi na:
 1-Okten-3-ol
 3-Oktanon
 Cikloheksilaceton
 Oktanal
 2,2,5,5-Tetrametiltetrahidrofuran